Влади́мирская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Владимирская улица — улица в Анапе.
 Владимирская улица — улица в Балашихе.
 Владимирская улица — улица в городе Иванове.
 В Казани:
 Владимирская улица — старое название части Московской улицы в историческом центре города.
 1-я Владимирская улица — улица в посёлке Азино Советского района.
 2-я Владимирская улица — старое название улицы Коновалова в посёлке Азино Советского района.
 3-я Владимирская улица — улица в посёлке Азино Советского района.
 Владимирская улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Владимирская улица — улица в Орле.
 В Москве:
 Первая Владимирская улица.
 Вторая Владимирская улица.
 Третья Владимирская улица.
 Владимирская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Владимирская улица — улица в Кронштадте.
 Владимирская улица — улица в Ломоносове.

Украина 
 Владимирская улица — улица в Днепре.
 Владимирская улица — улица в Киеве.
 Владимирская улица — улица в Луцке.
 Владимирская улица — улица в Мариуполе.
 Владимирская улица — улица в Ужгороде.
 Владимирская улица — улица в Харькове.
 Владимирская улица — улица в Хмельницком.

См. также 
 Владимирская площадь
 Владимирский проезд
 Владимирский проспект